Саитку́лово, Саитку́л — название населённых пунктов в Республике Башкортостан:

 Саиткулово — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Саиткулово — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Саиткулово — село в Кугарчинском районе Башкортостана.